Kasama se poate referi la:

 Municipiul Kasama, o localitate în Japonia, în prefectura Ibaraki
 Orașul Kasama, o localitate în Zambia, în Provincia de Nord